Lista oficjalnych meczów reprezentacji Węgier mężczyzn w piłce nożnej.

1902–1910

1911–1920

1921–1930

1931–1940

1941–1950

1951–1960

1961–1970

1971–1980

1981–1990

1991–2000

2001–2010

2011–2020

2021–2030

Przypisy

Bibliografia 
 
 László Rejtő, László Lukács, György Szepesi, Felejthetetlen 90 percek, 1977, .
 Futball '93, 1994, ISSN 1217-873X.
 Futball '94, 1995, ISSN 1217-873X.
 Futball '95, 1996, ISSN 1217-873X.
 Futball '96, 1997, ISSN 1217-873X.
 Mecze reprezentacji Węgier na stronie nemzetisport.hu 
 Wszystkie mecze reprezentacji Węgier na stronie magyarfutball.hu 

Węgry
Reprezentacja Węgier w piłce nożnej